Clémence, une notion.
 Clémence (prénom), un prénom.

Culture 
 Clémence, un téléfilm sorti en 2003.

Patronyme 

 Ray Clemence (1948-2020), un footballeur anglais.
 Sacha Clémence (1988-), un footballeur français.

Homonymie de prénom